Celeiros puede hacer referencia a:
Celeiros (Chandreja de Queija), lugar y parroquia del concello de Chandreja de Queija.
Celeiros (Puenteareas), parroquia del concello de Puenteareas.
Celeiros (El Bollo), lugar de la parroquia de Cambela, concello de El Bollo.
Celeiros (La Merca), lugar de la parroquia de San Vitoiro da Mezquita, concello de La Merca.
Celeiros (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de A Carballeira, concello de Nogueira de Ramuín.